Enbata, mot basque, signifie en français galerne ou vent de nord-ouest.

 Enbata est un hebdomadaire politique au Pays basque.
 Enbata est un parti politique nationaliste basque.
 Enbata est le nom de la traînière du Club d'aviron Zarautz

Toponymie basque